La Serie A 1982 è stata la 63ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La Pro Recco vince il suo sedicesimo scudetto.

Classifica finale

Verdetti
 Pro Recco Campione d'Italia
 Mameli e Lazio retrocesse in Serie B

Bibliografia

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1982
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto